Pythia bezeichnet

 die antike Priesterin Pythia
 die Pythischen Spiele
 den Planetoiden (432) Pythia
 ein Programm zur Simulation von Teilchenzerfällen in der Physik, siehe PYTHIA
 Pythia Island, Insel vor der Danco-Küste des Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel

Pythia vom Bodensee ist ein Spitzname von Elisabeth Noelle-Neumann.